Olga Alekseyeva peut désigner :

 Olga Alekseyeva, escrimeuse estonienne
 Olga Rypakova, née Alekseyeva, athlète kazakhe